

Грінейкерс — місто, штат Флорида
 Грінейкерс — переписна місцевість, штат Каліфорнія